Музей кукол и игрушек — музей в Ротенбург-об-дер-Таубер, который посвящен истории немецких и французских игрушек. Адрес: улица Hofbronnengasse, 13.

История 
Музей кукол и игрушек открылся в июле 1984 года в Ротенбург-об-дер-Таубере. Этому событию предшествовало коллекционирование игрушек создательницей музея на протяжении 30 лет. Музей расположен в старом, но хорошо отреставрированном средневековом доме. В нем можно увидеть свыше 800 кукол, которые были собраны за 20 лет. В музее собрана огромная коллекция старинных кукол и игрушек Германии. Среди них — кукольные кухни, магазины, домики.

Экспонаты музея датируются преимущественно периодом с 1780 по 1940 год. При музее есть магазин, в котором можно купить старомодные игрушки и книги.

Площадь экспозиции в музее занимает 400 метров квадратных. Экспозиция посвящена игрушкам, которые были созданы мастерами из Германии и Франции на протяжении двух веков.
Музей кукол и игрушек работает с марта по декабрь с 9:30 по 18:00 и с января по февраль с 11:00 до 17:00.

В музее можно посетить экскурсии с куклами, кукольными представлениями, жестяными игрушками, фермами, каруселями, деревянными игрушками ручной работы. Коллекция в музее кукол и игрушек показывает, как менялись игрушки на протяжении времени и демонстрирует разные культурные и социально-исторические аспекты.

В витринах музея экспонаты показывают повествовательные сцены из прошлого. Многие бывшие владельцы и производители этих игрушек не известны.

Музей кукол и игрушек Ротенбург-об-дер-Таубер значится в списке «Интереснейших кукольных музеев мира» в книге «Куклы большие и маленькие. Копии старинных кукол своими руками».

Телефон музея: 09861-7330.

Примечания

Литература 
 
 

Музеи Ротенбурга-об-дер-Таубер
Музеи игрушек
Музеи, основанные в 1984 году
Появились в 1984 году в Германии
Музеи декоративно-прикладного искусства Германии